Provincia Lulua este o unitate administrativă de gradul I  a Republicii Democrate Congo. Reședința sa este orașul Kananga.

Note 

Provinciile Republicii Democrate Congo